Уа́ргла:

 Уаргла — город на севере центральной части Алжира.
 Уаргла — вилайет в восточной части Алжира.
 Уаргла — округ в вилайете Уаргла в восточной части Алжира.
 Уаргла — язык зенетской группы северноберберской ветви берберо-ливийской семьи.